Gobius ist

 eine Fischgattung, siehe Gobius (Gattung)
 der Name einer Görlitzer Familie, siehe Gobius (Görlitzer Familie)

Gobius ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Gobius (1588–1658), Alchimist und Bürgermeister von Görlitz